Uni-Center steht für:

 Uni-Center (Bochum), ein Bochumer Einkaufszentrum
 Uni-Center (Köln), ein Kölner Wohnhochhaus
 CA Unicenter, eine Netzwerk- und System-Managementsoftware von Computer Associates